Aaron Cowie – ex rugbista a 15 neozelandese
 Don Cowie – calciatore scozzese
 Doug Cowie – ex calciatore e allenatore di calcio scozzese
 George Cowie – allenatore di calcio ed ex calciatore scozzese